Les Souhaits est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Souhaits, conte populaire
 Que ne suis-je la fougère ou Les Souhaits, poème de Charles-Henri Ribouté
 Les Souhaits, fable de Jean de La Fontaine.